Material Requirements Planning (MRP-1), planning van de materiaalinkoop
 Manufacturing Resources Planning (MRP-2), planning van het materiaalgebruik
 Mouvement républicain populaire, Franse politieke partij